Árabe del norte o árabe septentrional puede hacer referencia a:

 La parte más septentrional de Arabia o península árabe.
 Las lenguas Árabes antiguas septentrionales.
 Los Adnanitas, un grupo de tribus árabes.